Лавридж, Ловридж, Ловеридж () — английская фамилия.

Известные носители 
 Лавридж, Артур (1891—1980) — британский герпетолог.
 Лавридж, Джон:
 Лавридж, Джон (1912—1994) — бейлиф Гернси (1973—1982).
  (1925—2007) — британский политик, член Палаты общин (1970—1983).
  (род. 1993) — американский баскетболист, игрок чемпионата Венгрии в составе клуба «Кёрменд».
  (1890—1970) — новозеландский регбист, обладатель Щита Ранферли в составе клуба «Таранаки» (1913—1914).
 Лавридж, Дик (Айван Уильям) — новозеландский боксёр, чемпион Новой Зеландии в полусреднем весе (1926).
  (род. 1952) — новозеландский регбист, игрок национальной сборной.
  (род. 1963) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Хоторн» (1983, 1986).
  (р. 1937/1938) — американский политик, мэр Риверсайда (штат Калифорния; 1993—2012).
  (род. 1980) — британская гребчиха, чемпионка Великобритании в парных одиночке (2006) и двойке (2007), серебряная медалистка чемпионата Европы в восьмёрках (2008).
 Лавридж, Стив — британский документалист, лауреат специальной премии жюри фестиваля «Санденс» за иностранный документальный фильм (2018).
 Лавридж, Шейн (род. 1990) — австралийский метатель диска, серебряный медалист чемпионата Австралии по лёгкой атлетике (2013—2014).
  (род. 1994) — игрок в настольный теннис, участница Игр Содружества в составе сборной Гернси (2010, 2014).

См. также